Le qualificazioni del singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mikhail Youzhny (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Gastão Elias (primo turno)
  Donald Young (ultimo turno, Lucky loser)

  Jared Donaldson (primo turno)
  Radek Štěpánek (qualificato)
  Vasek Pospisil (ultimo turno, ritirato)
  Ryan Harrison (qualificato)

Qualificati 

  James Duckworth
  Radek Štěpánek

  Gō Soeda
  Ryan Harrison

Lucky loser 

  Donald Young

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016